Хоум () — английская фамилия. Известные носители:

 Хоум, Джон (1722—1808) — шотландский драматург.
  (1696—1782) — шотландский философ и юрист.
 Хоум, Стюарт (род. 1962) — британский журналист и писатель.

 Топоним
 Хоум (вулкан) — подводный вулкан в Тихом океане.

См. также

Примечания